Heckmann steht für:
 Heckmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heckmann Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 (1650) Heckmann, Asteroid des Hauptgürtels
 Fachausstellungen Heckmann, 1928 gegründeter Veranstalter von Fachmessen und Verbraucherausstellungen

Siehe auch:
 Heckman
 Hegmann